Назим Мамедович (Мамедия оглы) Гаджиев (; 6 июня 1924, Нуха, Азербайджанская ССР — 1 августа 1962) — государственный, общественно-политический деятель Азербайджана.

Биография 
В 1940 году окончил Нухинское училище и поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного университета. С началом Великой Отечественной войны оставил учёбу, вернулся в Нуху и стал работать литературным сотрудником газеты «Нуха фехлеси». В 1941—1943 гг. преподавал литературу и язык в школе № 12 Нухинского района, заведовал учебной частью средней школы в селении Баш Кюнгют, работал методистом районного отдела народного образования. В 1943 г. — ответственный секретарь газеты «Нуха фехлеси».

В 1944 г. продолжил учёбу в университете, служил в органах НКВД Азербайджанской ССР (1944—1947).

В 1947 году перешёл на работу в комсомол, избран секретарём Бакинского комитета комсомола. В 1950 году назначен инструктором отдела пропаганды Бакинского комитета КП Азербайджана, избран секретарём парткома Азербайджанского медицинского института. В 1951 г. на XVII съезде ЛКСМ Азербайджана избран секретарём ЦК ЛКСМ, с 1952 г. — первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана.

Делегат XIX съезда ВКП(б) (5—14 октября 1952).

Делегат XX съезда КПСС (14-21 февраля) Интернет Материалы С. П.. 20 съезд КПСС. Стенографический отчет….546 С.

В 1954 г. избран в состав Бюро ЦК ВЛКСМ. В 1956—1958 гг. — заведующий отделом науки и образования ЦК КП Азербайджана. С 1958 г. — ответственный организатор, затем заведующий сектором ЦК КПСС. С 1960 г. — секретарь ЦК КП Азербайджана по идеологии.

Скончался 30 июля 1962 г. в результате неправильно выполненной в январе 1961 года хирургической операции.

Похоронен на  в центре Баку.

Политическая деятельность 
В 1950-х годах являлся одним из инициаторов и организаторов переселения в Азербайджан турок-месхетинцев, депортированных в Среднюю Азию (Узбекистан, Казахстан, Киргизия), после снятия с них ограничений по спецпоселению.

В декабре 1960 года на заседании Президиума ЦК КПСС (в 1961 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС) обосновал историческую и юридическую принадлежность Азербайджану Карабаха и Нахичевани, способствовал сохранению их в составе Азербайджанской ССР.

Автор более 50 книг и статей по вопросам молодёжной, межнациональной, культурной, образовательной, международной политики, а также по проблемам государственного и партийного строительства.

Избранные труды

Память 

 одна из улиц Баку носит имя Н. М. Гаджиева (бывшая 6-я Алатавинская)
 в Шекинском районе Азербайджана именем Н. М. Гаджиева названы одна из улиц, Центральный клуб отдыха Шеки, совхоз в селении Инча и средняя школа в селении Баш Кюнгют.

Примечания

Литература 
 Мирзоев О. Один раз живём : Имам Мустафаев, Шихали Курбанов, Назим Гаджиев. — Баку, 1991.
 Кикнадзе А. Бакинская подкова. — М., 2003.
 Полонский Л. Сквозь годы мчась… : Эссе // Литературный Азербайджан (журн.). — 2001. — № 1.
 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха. — Кн. 2. — Баку, 1994
 Семичастный В. Беспокойное сердце. — М., 2002.
 
Айдын Гаджиев, Вадим Михайлов "Назим Гаджиев. На Олимпе государственной власти". Изд-во "Алатея", Санкт-Петербург, 2022
 // Вышка (газ.). — 1989, 30 июня; 1993, 15 октября.
 // Молодёжь Азербайджана (газ.). — 1989, 2 ноября.
 // Азербайджан (газ.). — 1993, 9 сентября.
 // Гюнай (газ.). — 2002, 5—11 октября.

Ссылки 
 

Коммунисты Азербайджана
Делегаты XIX съезда КПСС

В КИНЕМАТОГРАФЕ
Документальный фильм, снятый киностудией ARB "Bir gəsdin tarixi" ("История одного покушения") 2019 год. (https://www.youtube.com/watch?v=1cucygxPDig&list=PLO8YojH3j9o9KXwpDUrQ3jVmb0VEjavUI&index=8&t=34s )

Делегаты XX съезда КПСС
Первые секретари ЦК ЛКСМ Азербайджана
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС
Секретари ЦК КП Азербайджана